

Patronyme 
Sokolov (masculin ; ) ou Sokolova (féminin ; ), également Sokoloff (transcription désuète), est un patronyme d'origine russe qui dérive du russe sokol (« faucon »). Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Sokolov 
 Alexandre Sokolov
 Alexandre Alexeïevitch Sokolov (1840-1913), journaliste, dramaturge et romancier russe.
 Alexandre Petrovitch Sokolov (1829-1913), peintre russe, fils de Piotr Sokolov
 Andreï Sokolov (1963-), grand maître international d'échecs
 Boris Sokolov
 Boris Matvéïévitch Sokolov (1889-1930), folkloriste, ethnographe (frère jumeau de Iouri Sokolov)
 Boris Vadimovitch Sokolov, (1957-) historien, chercheur en littérature russe
 Dimitri Sokolov (1924-2009), biathlète soviétique
 Evgueni Sokolov (1984-), coureur cycliste russe
 Georges Sokoloff (1935-2015), politologue français, spécialiste du monde russe
 Grigory Sokolov (1950-), pianiste russe
 Igor Sokolov (1958-), tireur sportif soviétique
 Iouri Sokolov (1889-1941), folkloriste (frère jumeau de Boris Matvéïévitch Sokolov)
 Ivan Sokolov (1969-), grand maître international d'échecs
 Lale Sokolov (1916-2006), est un homme d'affaires australien d'origine austro-hongroise, survivant de la Shoah. Déporté à Auschwitz, en 1942, il devient le tatoueur du camp de concentration, fonction qu'il occupe jusqu'à la libération du camp. Il ne révèle son histoire qu'en 2003, après la mort de son épouse.
 Maxime ou Maksim Sokolov
 Maksim Anatolievitch Sokolov (1972-), joueur de hockey sur glace russe
 Maksim Iourievitch Sokolov (1968-), ministre des transports russe
 Marla Sokoloff (1980-), actrice américaine
 Melvin Sokoloff, nom de naissance de Mel Lewis (1929-1990), batteur et chef d'orchestre de jazz
 
 Nahum Sokolov (1859-1936), journaliste et écrivain d'origine polonaise
 Oleg Sokolov (1956-), historien russe
 Pavel Sokolov (1826-1905), peintre russe, fils de Piotr Sokolov
 Piotr Sokolov
 Piotr Ivanovitch Sokolov (1753-1791), peintre néoclassique russe
 Piotr Fiodorovitch Sokolov (1791-1848), peintre russe
 Piotr Petrovitch Sokolov (1821-1899), peintre russe, fils du précédent
 Sasha Sokolov (1943-), écrivain postmoderniste russe
 
 Valeriy Sokolov (1986-), violoniste ukrainien
 Vassili Sokolov (1912-1981), joueur et entraîneur de football soviétique
 Vladimir Sokolov
 Vladimir Alexandrovitch Sokoloff (1889-1962), acteur russe
 Vladimir Alexandrovitch Sokolov (1936-1999), clarinettiste soviétique
  (1928-1998), zoologiste russe
 Vladimir Mikhaïlovitch Sokolov, coureur cycliste soviétique
 Valerian Sokolov (1946-), boxeur soviétique

Sokolova 
 
 Lioubov Sokolova
 Lioubov Sergueïevna Sokolova (1921-2001), actrice soviétique
 Lioubov Vladimirovna Sokolova (1977-), joueuse de volley-ball russe
 Lydia Sokolova, née Hilda Munnings (1896-1974), danseuse britannique
 
 Vera Sokolova (1987-), athlète russe spécialiste de la marche athlétique

Fiction 
 Nikolai Stephanovich Sokolov, personnage de la série de jeux vidéo Metal Gear
 Anton Sokolov, personnage de la série de jeux vidéo Dishonored
 Evguénie Sokolov, roman de Serge Gainsbourg

Toponyme 
 Sokolov, ville de la région de Karlovy Vary, en Tchéquie
 Sokołów Podlaski et Sokołów Małopolski, villes de Pologne
 Sokolov kamen, montagne de Serbie

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe
Homonymie de localités en  Tchéquie